Појам Кијана може да се односи на:
 Кијана (река),
 Кијана (митологија),